Metropolregion Gainesville steht für folgende Gebiete in den Vereinigten Staaten:

 Metropolregion Gainesville (Florida) im Alachua und Gilchrist County
 Metropolregion Gainesville (Georgia) im Hall County